Alfa Romeo Giulietta är ett modellnamn som använts på flera bilar från Alfa Romeo:
 Alfa Romeo Giulietta (serie 750 och 101): tillverkad mellan 1954 och 1964.
 Alfa Romeo Giulietta Typ 116: tillverkad mellan 1978 och 1985.
 Alfa Romeo Giulietta Typ 940: tillverkad mellan 2010 och 2020.

Bilder